Лилијана Рудабет Глорија Елсвета Собијески (; ; Њујорк Сити, Њујорк, 10. јун 1983), познатија као Лили Собијески (), америчка је глумица и уметница.

Улоге

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1994. || — || -{Reunion}- || Ана Јејтс || 
|-
| 1995. || — || -{A Horse for Danny}- || Данијела Дени Фортуна || 
|-
| 1995—1996. || Чарли Грејс || -{Charlie Grace}- || Џени Грејс || ТВ серија, главна улога
|-
| rowspan=3| 1996. || Грејсин живот || -{Grace Under Fire}- || Луси || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{The Home Court}- || Лесли || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{NewsRadio}- || девојка || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 1997. || Из џунгле у џунглу || -{Jungle 2 Jungle}- || Карен ||
|-
| rowspan=3| 1998. || -{F/X}- || -{F/X}- || Танја || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Дубоки удар || -{Deep Impact}- || Сара Хочнер || 
|-
| Војникова ћерка никада не плаче || -{A Soldier's Daughter Never Cries}- || Шарлот Ен Вилис ||
|-
| rowspan=3| 1999. || Никад пољубљена || -{Never Been Kissed}- || Алдис || 
|-
| Јованка Орлеанка || -{Joan of Arc}- || Јованка Орлеанка || мини-серија, главна улога
|-
| Широм затворених очију || -{Eyes Wide Shut}- || Миличева ћерка || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2000. || Овде на Земљи || -{Here on Earth}- || Саманта Кавана || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=4| 2001. || Кућа од стакла || -{The Glass House}- || Руби Бејкер || 
|-
| Паклена вожња || -{Joy Ride}- || Вена || 
|-
| Мој први господин || -{My First Mister}- || Џенифер || 
|-
| Устанак || -{Uprising}- || Тосја Алтман || 
|-
| rowspan=3| 2002. || Макс || -{Max}- || Лизелоре фон Пелц || 
|-
| Фрејжер || -{Frasier}- || Шила (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Идол || -{L'idole}- || Сара Силвер || 
|-
| 2003. || — || -{Les liaisons dangereuses}- || Сесил де Воланж || мини-серија
|-
| 2005. || Херкул || -{Hercules}- || Дејанира || мини-серија, главна улога
|-
| rowspan=5| 2006. || — || -{Lying}- || Сара || 
|-
| Нека буде правде || -{Heavens Fall}- || Викторија Прајс || 
|-
| На мрачном месту || -{In a Dark Place}- || Ана Веј || 
|-
| Човек од прућа || -{The Wicker Man}- || сестра Хани || 
|-
| Старији син || -{The Elder Son}- || Лолита || 
|-
| rowspan=3| 2007. || 88 минута || -{88 Minutes}- || Лорен Даглас || 
|-
| У име краља: Прича о опсади тамница || -{In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale}- || Мјуријела || 
|-
| Прегази ме || -{Walk All over Me}- || Алберта || 
|-
| rowspan=3| 2009. || Нећи срећу || -{Finding Bliss}- || Џоди Балабан || 
|-
| Ноћни воз || -{Night Train}- || Клои || 
|-
| Државни непријатељи || -{Public Enemies}- || Поли Хамилтон || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| rowspan=2| 2010. || — || -{Acts of Violence}- || Оливија Флин || 
|-
| Умри, диво || -{Drop Dead Diva}- || Саманта Колби || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2011. || Добра жена || -{The Good Wife}- || Алексис Симански || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2011—2012. || — || -{NYC 22}- || Џенифер Пери || ТВ серија, главна улога
|-
| 2012. || — || -{Branded}- || Аби || 
|-
| 2016. || — || -{The Last Film Festival}- || Дезире || 
|-
| 2018. || — || -{Amerikali Kiz}- || Џени || 
|}

Спотови 
 Моби — -{We Are All Made of Stars}- (2002)

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Америчке глумице
Биографије живих особа